The musical box (lied); het eerste nummer van het Genesis-album Nursery cryme
The Musical Box (band), een Canadese Genesis-tributeband, vernoemd naar het lied